Кара имеет значение также:важный,исключительный,особый.

Кара:
 Ка́ра — наказание, возмездие.
 Кара — в тюркских языках «чёрный». Кара (иске, улу/оло) - приставка в названии некоторых башкирских родов, обозначающая 'коренной род, подлинный'; синонимов термина 'иске' в значении - 'древний, старый' и 'улу/оло' в значении - 'большой, главный'. К примеру, такие названия родов как кара-кыпсак, кара-табын, улу-катай, иске-елан и другие. В примечаниях к «Книге моего деда Коркута» А.Н.Кононов приводит различные значения слова кара в тюркских языках: черный, плохой, сдурной, но в то же время — северный, главный, большой, могучий.
 Кара — имя.
 Эким Кара (крымскотатарск.) — сорт винограда и название до 1969 г. крымского вина Чёрный доктор.
 Кара — дворянский герб.

Персоналии

Фамилия 
 Кара, Айрин (1959—2022) — американская актриса и певица 1980-х годов. Лауреат премии «Оскар».
 Кара, Алессия (род. 1996) — канадская соул-певица, автор-исполнитель.
 Кара, Аюб (род. 1955) — израильский политик и общественный деятель, депутат Кнессета 15, 16 и 18 созывов.
 Кара, Дьёрдь — венгерский и американский востоковед-монголист.
 Кара, Иван Иванович (1921—2006) — бригадир виноградарской бригады, Герой Социалистического Труда.
 Кара, Исмаил (род. 1955) — турецкий религиовед.
 Кара, Маркетто (ок. 1465—1525) — итальянский композитор, прославившийся как один из наиболее известных сочинителей фроттолы.
 Кара, Пьетро — итальянский юрист и дипломат XV века.
 Кара, Расим (род. 1950) — турецкий футболист и тренер.
 Кара, Юрий Викторович (род. 1954) — деятель российского кино.

Имя 
 Блэк, Кара (род. 1979) — зимбабвийская теннисистка.
 Кара Караев (1918—1982) — советский композитор.
 Кара Делевинь (род. 1992) — британская супермодель и актриса.

Топоним 
 Кара́ (государство) — древнее государство на Корейском полуострове.

Населённые пункты
 Кара (Индия) — городок в Индии на берегу Ганга, одно из мест для паломничества.
 Кара (город, Того) — город в Того.
 Кара (Дагестан) — село в Лакском районе Дагестана.
 Кара — город в северной части Ненецкого автономного округа.
 Кара (Ирландия) — деревня в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер).
 Кара (Чад) — деревня и супрефектура в Чаде.

Гидроним
 Кара — река в Ямало-Ненецком автономном округе.
 Кара (приток Малой Тусту) — река в Башкортостане.
 Кара — река в Забайкальском крае, приток Шилки.
 Кара — река в Того и Бенине, приток Оти.
 Кара-Богаз-Гол — залив Каспийского моря.
 Кара-Бугаз

Горы и пустыни
 Кара-Кум — среднеазиатская пустыня.
 Кара-Даг — гора в Крыму.
 Кара-Тау (горы) — горы в Казахстане.

Этнонимы 
Народы
 Кара (народ) — индейский народ в Эквадоре, покоритель народа киту и основатель царства Киту.
 Племена и родовые подразделения
 Кара (род) — название некоторых башкирских родов.

См. также 
 Караизм
 Караван
 Kara
 Карра
 Cara
 Cara Mia
 Cara al Sol
 Irene Cara
 Baccara
 Кара-Мурза

Примечания